A 2002-es rali-világbajnokság volt a 30. rali-világbajnoki szezon. Január 18-án kezdődött és november 17-én lett vége. Az egyéni bajnok Marcus Grönholm lett, a csapat világbajnok pedig a Peugeot.

Végeredmény

Versenyző

Gyártó

További információk 

 2002-es rali-világbajnokságról az ewrc.cz honlapon

Rali-világbajnokságok
Rali